Веннберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Веннберг, Александр (род. 1994) — шведский хоккеист, центральный нападающий.
 Веннберг, Карл (1910—1995) — шведский писатель, переводчик и критик.